Plectania är ett släkte av svampar. Plectania ingår i familjen Sarcosomataceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Plectania